Isole Sottovento, le isole più meridionali delle Piccole Antille, chiamate Leeward Antilles in inglese;
 Isole Sottovento, il gruppo occidentale delle isole della Società nella Polinesia francese;
 Isole Sottovento Britanniche, ex colonia della corona britannica;
 Ilhas do Sotavento, il gruppo di isole meridionale dell'arcipelago di Capo Verde;
 Isole Hawaii nordoccidentali, dette anche Leeward ("sottovento").

Pagine correlate 
Isole Sopravento